Jake Dotchin (né le  à Cambridge dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 

|-
| 2011-2012 || Attack d'Owen Sound ||LHO ||64 ||3 ||16 ||19 ||77 ||5 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
| 2012-2013 || Attack d'Owen Sound ||LHO ||38 ||2 ||12 ||14 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Colts de Barrie ||LHO ||28 ||2 ||6 ||8 ||42 ||17 ||1 ||4 ||5 ||25
|-
| 2013-2014 || Colts de Barrie ||LHO ||63 ||11 ||25 ||36 ||121  ||11 ||3 ||2 ||5 ||13
|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse ||LAH ||55 ||6 ||14 ||20 ||114 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse ||LAH ||67 ||1 ||10 ||11 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse ||LAH ||35 || 4 || 9 || 13 || 105 ||19 ||0 ||6 ||6 ||43
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||35 || 0 || 11 || 11 || 35||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 48 || 3 || 8 ||	11 || 38  ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 20 || 0 || 1 || 1 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 20 || 4 || 3|| 7 || 68 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8 
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH || 37 || 1 || 7 || 8 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022|| HC Kladno || Extraliga Tch. ||  || 

|103 || 3 || 20 || 23 || 112 || - ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Cambridge (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du HC Kladno